Поломское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Поломское сельское поселение — входит в Белохолуницкий район
 Поломское сельское поселение — входит в Кирово-Чепецкий район
 Поломское сельское поселение — входит в Фалёнский район

Удмуртия 
 Поломское сельское поселение — входит в Кезский район